Municipio de Hinckley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hinckley (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Hinckley (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.